Gänget kan syfta på:

 Gänget (film, 1953) – en italiensk film i regi av Federico Fellini, originaltitel I vitelloni
 Gänget (film, 1978) – en svensk tv-film i regi av Richard Hobert
 Gänget (film, 1979) – en amerikansk film i regi av Philip Kaufman, originaltitel The Wanderers
 Gänget – en amerikansk tv-serie från 1968–1973, originaltitel The Mod Squad
 Gänget (roman, 1953) – en roman av Ingvar Wahlén från 1953, förlaga för fimen Våld
 Gänget (roman, 1973) – en roman av Ed McBain, originaltitel Hail to the Chief
 Gänget (roman, 2017) – en roman av Katarina Wennstam från 2017